Эжен Гооссенс ():

 Эжен Гооссенс (1845—1906) — бельгийский дирижёр
 Эжен Гооссенс (1867—1958) — бельгийско-британский скрипач и дирижёр
 Юджин Гуссенс (1893—1962) — британский дирижёр и композитор